Schah Schudscha (pers. شاه شجاع) ist der Name folgender Personen:

 Dschamal ad-Din Abu l-Fawaris Schah-i Schudscha, Herrscher aus der Dynastie der Muzaffariden
 Shah Shuja (Indien) (Sultan Schudscha; 1616–1660), Großmogul von Indien
 Schah Schudscha (Afghanistan) (Schudscha al-Mulk; 1780–1842), König von Afghanistan